43-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 8-й среди юношей и девушек прошёл в канадском Канморе с 28 января по 3 февраля 2009 года. Канмор принимал чемпионат второй раз в истории, в пятый раз чемпионат прошёл в западном полушарии.

Соревнования проводились среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего было разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира среди юниоров
 Официальный сайт IBU
 Статья на championat.ru

Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Альберте
Январь 2009 года
Февраль 2009 года
Международные соревнования по биатлону в Канаде